

Палеолітичні пам'ятники в Європі

Література 

 Канивец, Вячеслав Ильич - Палеолит крайнего Северо-Востока Европы: Бассейн Печеры. - М.: Наука, 1976. - 95 с.
 Проблемы палеолитиа Восточной и Центральной Европы. - Л.: Наука, 1977. - 222 с.
 Праслов, Николай Дмитриевич - Ранний палеолит Северо-Восточного Приазовья и Нижнего Дона. - Л.: Наука: Ленинград. отд-ние, 1968. - 156 с.
 Природа и развитие первобытного общества на территории Европейской части СССР: К VIII Конгр. INQUA. Париж, 1969. - М.: Наука, 1969. - 259 с.
 Палеолит Крыма. Вып. 3. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. - 398 с.
 Черныш, Александр Панкратьевич - Ранний и средний палеолит Приднестровья. - М.: Наука, 1965. - 138 с.
 Ауэрбах Н.К. - Палеолит СССР: Материалы по истории дородового о-ва. - М.; Л.: ОГИЗ; Соцэкгиз, 1935. - 275 с.
 Тарасов, Лев Михайлович - Гагаринская стоянка и ее место в палеолите Европы. - Л.: Наука: Ленинград. отд-ние, 1979. - 168 с.
 Палеолит и неолит Украины. Т. 1. - Киев: Изд-во АН УССР, 1947. - 431 с.
 Пидопличко, Иван Григорьевич - Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине. - [Киев]: Наук. думка, [1969]. - 163 с.
 Сардарян С.А. - Палеолит в Армении. - Ереван: Изд-во Акад. наук Армян. ССР, 1954. - 184 с.
 Паничкина М.З. - Палеолит Армении. - Л.: Изд-во гос. Эрмитажа, 1950. - 109 с.

Археологічні пам'ятки Європи
Європа давньокам'яної доби
Історія Європи